Антонина Васильевна Ломидзе (1908 год, Сигнахский уезд, Тифлисская губерния, Российская империя — дата смерти неизвестна) — звеньевая колхоза имени Тельмана Лагодехского района Грузинской ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родилась в 1908 году в крестьянской семье в одном из сельских населённых пунктов Сигнахского уезда (сегодня — Лагодехский муниципалитет). По окончании местной сельской школы, трудилась в частном сельском хозяйстве. После начала коллективизации работала рядовой колхозницей в колхозе имени Тельмана Лагодехского района, председателем которого был Георгий Виссарионович Натрошвили. За выдающиеся трудовые достижения в годы Великой Отечественной войны была награждена медалью «За трудовое отличие». В послевоенные годы была назначена звеньевой табаководческой бригады в колхозе имени Тельмана Лагодехского района.

В 1948 году звено под руководством Антонины Ломидзе собрало в среднем с каждого гектара по 33 центнера табака сорта «Трапезонд» на участке площадью 3 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1949 года удостоена звания Героя Социалистического Труда «за получение высоких урожаев кукурузы и табака в 1948 году» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же Указом звание Героя Социалистического Труда получили также труженики колхоза бригадир Степан Иванович Бесашвили, звеньевые Мариам Сергеевна Гошадзе и Иосиф Иванович Кадагишвили.

За выдающиеся трудовые результаты по итогам 1949 года была награждена вторым Орденом Ленина.

Дальнейшая судьба не известна.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (1949; 03.07.1950)
 Медаль «За трудовое отличие» (07.01.1944)

Примечания

Литература 
 Герой Социалистического Труда Антонина Ломидзе, изд. Заря Востока, серия «Мастера высоких урожаев», Тбилиси, 1950, 24 стр.
 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоение звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Грузинской ССР» от 3 мая 1949 года, Известия Советов депутатов трудящихся СССР, № 105 (9945), 6 мая 1949 года.
  Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоение звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Грузинской ССР» от 3 мая 1949 года, Правда, № 127 (11234), 7 мая 1949 года

Ссылки 
 
 Уборка табака в Грузии, 1949, Документальный фильм
 Герои своего и нашего времени. Кто знает эти имена?